Juan Jorge III de Sajonia (en alemán, Johann Georg III. von Sachsen; Dresde, 20 de junio de 1647-Tubinga, 12 de septiembre de 1691) fue elector de Sajonia y miembro de la Casa de Wettin.

Primeros años de vida 
Era el hijo más joven y único sobreviviente del elector Juan Jorge II de Sajonia y de Magdalena Sibila de Brandeburgo-Bayreuth. 

Desde la infancia fue instruido para suceder un día a su padre, por lo que desde su infancia su instrucción fue muy estricta, desde lingüística hasta el entrenamiento en ingeniería en construcción de fortalezas, y enmarcada en la educación luterana.

Ascenso al poder 
Sucede a su padre como elector de Sajonia tras la muerte de éste en el año 1680. También fue nombrado mariscal del Sacro Imperio Romano Germánico por mérito a su coraje y audacia en batalla, y fue conocido como el "Marte de Piedra".

Su carácter era más bien similar al de su padre, el elector Juan Jorge II. Como él, tenía una gran inclinación hacia las artes y principalmente la música y el teatro italianos. En 1685, Juan Jorge conoció a la cantante de ópera Margarita Salicola, quien se convirtió en su amante, con quien tuvo una relación bastante pública y abierta. Esto determinó una nueva era para el teatro sajón, que sepultó la vieja tradición de los castrados y promueve las "primas donnas" en el escenario. Por otra parte, acogió a la Orden de los Pietistas de Philipp Jakob Spener, quien se convirtió en Gran Maestro Predicador en 1686.

Mientras tanto, el ducado estaba resentido todavía por la guerra de los Treinta Años. En 1689, Dresde contaba con 21 mil trescientos habitantes y su provincia comenzaba a decaer. Cuatro años antes, la vieja ciudad se encontraba completamente destruida por un incendio; más tarde a Wolf Caspar de Klengel y Balthasar Permoser les fue encomendados por el duque la reconstrucción de la ciudad, privilegiando el desarrollo del barroco según la moda de aquel tiempo.

Juan Jorge demostró un enorme interés por el arte militar y, como elector, envió a la armada sajona a la Campaña del Reno. Cuando tomó el poder como elector, eliminó su Guardia Real y formó un nuevo ejército de 12 mil soldados, tomando como modelo el Margraviato de Brandeburgo. Los registros de guerra (Kriegskanzlei) fueron utilizados como un servicio de espionaje. Fueron utilizados métodos bastante opresivos para obligar a los hombres a reclutarse en el ejército.

En política exterior fue menos eficaz que su padre; las relaciones con la corona francesa se enfriaron, a tal punto que se alió con Brandeburgo y otros principados alemanes para formar oposición.

Juan Jorge, como aliado de los Habsburgo, contribuyó a la defensa de Viena, asediada por los turcos, pero envió un ejército de 10 mil hombres sólo después del pago de una considerable suma que ascendía a 300.000 táleros de parte del emperador. Esto porque había recibido muchas críticas, ya que las arcas del Estado no podían soportar el gasto excesivo que requería esta empresa, a la que había que agregarle el desprecio al emperador católico, que se había opuesto de manera notable al protestantismo en sus tierras. 

En la batalla de Viena demostró un coraje personal notable. El grito en batalla, anteriormente ¡María, socórrenos! fue cambiado por el que usaba Juan Jorge: ¡Jesús y María, socórrenos!.

El rey polaco Juan III Sobieski, que tomó parte en el conflicto, dijo sobre Juan Jorge: "El elector de Sajonia es un hombre de honor con un gran corazón". 

Juan Jorge acompañó al emperador en la celebración del triunfo que tenía lugar en Viena. Pero el 15 de septiembre decidió improvisadamente volver a Sajonia con sus tropas, probablemente a causa del mal tratamiento del que era víctima. Según las indiscreciones de la época, se debía a la enorme discriminación religiosa que los católicos tenían hacia los protestantes.

Debido a un nuevo ataque turco, el año 1685 envió nuevamente tropas, de muy mala gana, ya que fue sin un pago a cambio. Esta vez fueron 5 mil hombres como tropas auxiliares del emperador. La República de Venecia utilizó también 3 mil jóvenes sajones el año 1684 para la guerra de Morea en el Peloponeso, tras un pago de 120.000 táleros.

No fue partícipe de la Gran Alianza del año 1686 contra Francia, aunque se reunió en La Haya con Guillermo de Orange, Jorge Guillermo de Brunswick-Luneburgo y Federico Guillermo I de Brandeburgo para organizar un Estado Mayor que se opusiese a las miras expansionistas de Luis XIV de Francia. Jorge Guillermo sin embargo, no apoyó la subida al trono de Inglaterra de Guillermo de Orange.

Tras la guerra de los Nueve Años en 1689, envió otra vez sus propias tropas en defensa de la región de Franconia. 

A pesar de su precaria salud, en mayo de 1690 tomó el mando de la armada austríaca. Sin embargo, el éxito de la empresa fue comprometida en parte por los desacuerdos entre Juan Jorge, el mariscal de campo Hans Adam von Schöning y el capitán Enea de Caprara; solamente la batalla de Sendhofen fue exitosa.

Juan Jorge murió al poco tiempo en Tubinga, donde fue golpeado por el cólera o la peste. Fue sepultado en la Catedral de Freiberg.

Matrimonio y descendencia 
Juan Jorge se casó en Copenhague el 9 de octubre de 1666 con la princesa Ana Sofía de Dinamarca, con quien tuvo dos hijos que llegaron a adultos:
 Juan Jorge IV (1668-1694), su sucesor.
 Augusto (1670-1733), que se convirtió en rey de Polonia bajo el nombre de Augusto II.
Además, legitimó a un hijo que tuvo de su relación con la cantante Margarita Salicola:
 Juan Jorge Maximiliano de Fürstenhoff (1686-1753), se casó primero con Margarita Dorotea Kühler (d. 1738) y luego con Emilia Carlota (se desconoce la identidad). De su primer matrimonio tuvo dos hijos: un hijo y una hija, ambos desconocidos; al parecer, el hijo murió joven y la hija se casó con Felipe Cristian de Kleinberg, pero ambos cónyuges murieron en 1743.

Referencias 
 thepeerage.com

Bibliografía 
 Heinrich Theodor Flathe: Johann Georg III., Kurfürst von Sachsen. A: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 383 f.
 Karlheinz Blaschke: Johann Georg III. A: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlín 1974, S. 527.

Nobles de Alemania del siglo XVII
Electores de Sajonia (Casa de Ascania)
Nacidos en Dresde
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Caballeros de la Orden del Elefante